

Geografia

Austria 
 Etsdorf am Kamp – frazione di Grafenegg, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Etsdorf-Haitzendorf – antico nome di Grafenegg, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Etsdorf – frazione di Freudenberg, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)